Berd steht für
 einen Fluss in Russland, siehe Berd
 eine Stadt in Armenien, siehe Berd (Tawusch)

BERD steht für
 Business Expenditure on Research and Development (Unternehmensausgaben für Forschung und Entwicklung)